

Sciences et techniques 
 L'olivine est un minéral du groupe des silicates (sous-groupe des nésosilicates), de composition .

Toponyme 
 L'Olivine () est un cours d’eau du nord de la région du Fiordland, dans l’Île du Nord de la  Nouvelle-Zélande.
 L' () est un ruisseau de la région Similkameen, en Colombie britannique (Canada).
 Le mont Olivine est un mont du parc national de la Gaspésie, au Québec (Canada).
  est l'extrémité méridionale de la péninsule qui constitue la limite orientale de la , sur la côte sud de l'île du Couronnement (îles Orcades du Sud, Antarctique).